Vidovichté ou Vidovište (en macédonien Видовиште) est un village de l'est de la Macédoine du Nord, situé dans la municipalité de Zrnovtsi. Le village comptait 494 habitants en 2002.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Macédoniens : 481
 Valaques : 13

Voir aussi

Liens internes 
 Zrnovtsi

Liens externes 
  Site officiel de la municipalité de Zrnovtsi

Références 

Village dans la commune de Zrnovci